Ел Фео има више значења:

 Ел Фео, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Фео (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фео, Ел Чарко де ла Манкуерна (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику